Erste Bank Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Erste Bank Open rozgrywany w dniach 22–30 października 2016 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 467 310 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Austrii